Sef Thissen (Venlo, 25 december 1973) is een Nederlands zanger in het opera- en operette-genre. Hij is geboren in een ondernemersfamilie. Het familiebedrijf is in handen van zijn oudere broer. Sef heeft gekozen voor een carrière als klassiek zanger.

Bekendheid 
In 2007 krijgt Thissen voor het eerst iets meer bekendheid bij het grote publiek door zijn duet met Lange Frans in het lied Het Zwaard Van Damocles. Na deze bescheiden hit neemt hij een jaar later een lied op (Mijn hart is oranje), samen met het Metropole Orkest, dat tijdens de Olympische spelen van 2008 wordt uitgebracht. Hoewel het lied wel de nationale hitlijsten haalde, blijft dit wederom slechts een marginaal hitje.

In 2009 neemt Thissen zijn eerste album op, getiteld l’Amore Vincerà (Italiaans voor de liefde zal overwinnen). De orkestpartijen en koorzang hiervoor worden in Praag opgenomen.
op dit album staan werken die speciaal voor Thissen geschreven zijn. Mensen die meewerkten aan deze productie zijn oa: Han Kooreneef, Franck van der Heijden, Edwin Schimscheimer en Marcel Verhoeff. Dit album kende zijn release in het Koninklijk concertgebouw Amsterdam.

In januari 2011 neemt Thissen de hymne voor het Europese Jaar van de Vrijwilliger op, getiteld Living For Giving. Hiervoor werd hij benaderd door het Ministerie van VWS en de TROS. Het TROS-programma Opsteker Van De Week gebruikt dit lied vervolgens als intromuziek.

Viva Classic Live 
In 2012 presenteert Sef Thissen voor het eerst het klassieke festival Viva Classic Live in Venlo. De edities 2012, 2013 en 2014 mogen als groot succes in de boeken. Tijdens de editie van 2015 presenteert Thissen maar liefst 3 keer zijn avondconcert op een uitverkochte Markt voor het Stadhuis. Ook lukt het Thissen om grote solisten tijdens zijn concerten te inviteren. Zo deelde hij het podium met oa: Stefano la Colla, Bruno Ribeiro, Hector Sandoval, Claudia Couwenbergh, Marco Bakker, Ernst Daniel Smid en Henk Poort. 
Deze concerten worden jaarlijks uitgezonden door Omroep Venlo, L1 en de nationale omroep AVROTROS.

Vanwege dit succes presenteert Thissen nu ook jaarlijks zijn Viva Classic live kerstconcerten in De Maaspoort in Venlo.

Sinds 2014 presenteert Thissen voor de provinciale zender L1 zijn eigen tv-programma LEF! waarin hij jong muzikaal talent en doorgewinterde artiesten ontvangt om met hen te praten over hun passie voor (klassieke) muziek. Aan dit programma werkt ook mee de philharmonie zuidnederland en de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen (LBM).

Actuele opera 
In 2015 boekt bereikt Thissen samen met sopraan Fenna Ograjensek de landelijk media met het Concept OPERA 2.0.
Zij presenteerde een nieuwe opera over de gevallen Roermondse politicus Jos van Rey. Bestaande opera melodieën verweven in een actueel verhaal. Het libretto is geschreven door Frans Pollux. De aria's worden uitgevoerd door Thissen en Ograjensek en de begeleiding door het Helicon ensemble. De rol van Jos van Rey komt voor rekening van Suzan Seegers.

Liedcyclus 'Wandern' 
Begin 2017 presenteerden Sef Thissen en componist-pianist Egbert Derix hun liederencyclus Wandern, het eerste station van een nieuwe muzikale samenwerking. In februari 2017 is de integrale cyclus van vijftien liederen in het Concertgebouw in Amsterdam op cd gezet. De cyclus is grotendeels gebaseerd op teksten van journalist/schrijver Jan Derix (1936-2009), de vader van Egbert. Egbert Derix vertaalde de teksten in het Duits en zette ze op muziek. Het gaat om gedichten die Jan Derix schreef in de periode 1956-1958. Ook liedteksten van de singer-songwriters Ton Engels en Frans Pollux en een gedicht van de Italiaanse dichter Mario Argante vertaalde Derix en voorzag hij van muziek. Enkele op muziek gezette eigen Duitse gedichten en een Duits gedicht van zijn broer, filosoof-schrijver Govert Derix, completeren het project. Documentairemaker Ruud Lenssen maakte een film over de achtergronden van 'Wandern' onder de titel 'Wandern, dichter bij vader'.

Trivia 
In mei 2015 is Thissen geïnstalleerd als Venlonaer van ut Jaor. Deze eervolle titel kreeg hij toegewezen met dank ven de Venlose bevolking voor zijn voortrekkersrol binnen de cultuur in zijn stad en de promotie van zijn stad tot ver buiten de stadsgrenzen.
Op 26 januari 2013 is Sef Thissen door 'vastelaovesvereiniging' Jocus uitgeroepen tot Prins Carnaval van Venlo.

Externe link 
 Officiële website

Nederlands operazanger